RDT est un sigle pouvant désigner :
 le magazine de recherche européen RDT info ;
 Ruby Development Tools ;
 Réseau de Développement Technologique ;
 Raúl de Tomás, footballeur espagnol surnommé RDT ;
Recueil de Données de Trafic (comptage routier).